Die Corgoň liga 2006/07 war die 14. Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse der Männer im Fußball. Die Saison begann am 14. Juli 2006 und endete am 30. Mai 2007. Titelverteidiger war MFK Ružomberok.

Modus 
Die Liga wurde auf zwölf Vereine aufgestockt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten acht Teams nochmals in Hin- und Rückspiel den Meister aus.

Die Teams auf den Plätzen 9 bis 12, sowie die ersten vier Mannschaften der 2. Liga ermittelten in einer Relegationsrunde vier Teams, die mit den Mannschaften aus der Meisterrunde die zwölf Vereine für die nächsten Saison stellten. Meister wurde zum vierten Mal der MŠK Žilina.

Mannschaften

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde

Abschlusstabelle 
In der Meisterschaftsrunde spielen die acht besten Mannschaften der Saison um die Meisterschaft und um die Qualifikation für internationale Pokale gegeneinander.Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet.

Kreuztabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle 
In der Relegation spielen die vier schlechtesten Mannschaften der Corgoň liga und die vier besten der 2. Liga gegeneinander. Die besten vier Mannschaften spielen in der nächsten Saison in der Corgoň liga und die anderen vier in der 2. slowakischen Liga.

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2006 07
Fußballsaison 2006/07